Hoher List – stratovulcano della Germania
 14872 Hoher List – asteroide della fascia principale
 Osservatorio di Hoher List –  osservatorio astronomico della Germania